figa fronci peut faire référence à :
 Viga (Catanduanes), municipalité des Philippines
 Viga (rivière), rivière de Russie